Пшиха́чев () — кабардинская (черкесская) фамилия.

Известные носители  
 Пшихачев Анас Мусаевич (1967—2010) — российский религиозный и общественный деятель. Муфтий, председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской республики (2002-2010 г)
 Пшихачев Шафиг Ауесович (род. 1962) — российский религиозный и общественный деятель. Муфтий, председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики (1992-2002 г). Исполнительный директор (президент) Международной Исламской миссии (с 2004 г).